La formula molecolare C4H6N2O2 può indicare:
 Cianoalanina
 Diidrouracile
 2,5-dichetopiperazina
 Etil diazoacetato
 Muscimolo

Formule molecolari